Prévôt oder Prévot ist der Familienname folgender Personen:

 André-Romain Prévot (1894–1982), französischer Bakteriologe
 Conrad Prévôt (1869–1936), deutscher Architekt
 François Prévôt († 1354), von 1347 bis 1354 Bischof von Lausanne
 Loïc Prévot (* 1998), französischer Sprinter
 Maxence Prévot (* 1997), französischer Fußballspieler
 Pauline Ferrand-Prévot (* 1992), französische Radrennfahrerin
 René Prévot (1880–1955), deutscher Journalist
 Robert Prévôt (1901–1998), deutscher Radiologe

Prévôt als Titel:
 Prévôt des marchands, gewähltes Oberhaupt der Vereinigung der Pariser Flussschiffer
 französisch für Profos (Militär)

Siehe auch:
 Prevot Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Prevost